Stewart – nazwisko szkockich rodów i klanów
 Stuartowie (Stewart lub Stuart) – dynastia władców Szkocji od 1371 r., potem także Anglii od 1603

Geografia 
 Wyspa Stewart – wyspa w Nowej Zelandii
 Stewart – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Stewart – jednostka osadnicza w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Stewart River – rzeka w Kanadzie, przepływająca przez terytorium Jukonu
 Fort Stewart – baza armii amerykańskiej w południowo-wschodniej części stanu Georgia

Gminy w USA 
 Stewart (ang. Stewart Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Stewart (ang. Stewart Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Stewart (ang. Stewart Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Stewart (ang. Stewart Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Stewart (ang. Stewart County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Stewart (ang. Stewart County) – w stanie Tennessee

Osoby noszące nazwisko Stewart 
 Cameron Stewart – kanadyjski rysownik komiksowy
 Chris Stewart (ur. 1951) – brytyjski muzyk i pisarz, założyciel Genesis
 David A. Stewart (ur. 1952) – angielski muzyk i producent nagrań, członek grupy Eurythmics
 Dugald Stewart (1753-1828) – szkocki filozof
 Earnie Stewart (ur. 1969) – amerykański piłkarz
 French Stewart (ur. 1964) – amerykański aktor
 Frances Teresa Stewart (1648-1702) – angielska arystokratka, słynna z urody, księżna Richmond i Lennox 
 Ian Stewart (ur. 1929) – szkocki kierowca Formuły 1
 Ian Stewart (1938-1985) – szkocki muzyk współpracujący z zespołem The Rolling Stones
 Ian Stewart (ur. 1945) – brytyjski matematyk, pracownik naukowy University of Warwick i autor licznych książek
 Ian Stewart (ur. 1949) – szkocki lekkoatleta, medalista olimpijski
 Ian Stewart (ur. 1961) – brytyjski piłkarz, reprezentant Irlandii Północnej
 Jackie Stewart (ur. 1939) – brytyjski kierowca Formuły 1, trzykrotny mistrz świata. 
 James Stewart (1612-1655) – szkocki arystokrata, 1. książę Richmond
 Robert II Stewart (1316-1390) – król Szkocji w latach 1371–1390
 Robert III Stewart (1340-1406) – król Szkocji w latach 1390–1406 
 Robert Stewart (1739-1821) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. markiz Londonderry
 Robert Stewart (1769-1822) – brytyjski arystokrata i polityk, wicehrabia Castlereagh, 2. markiz Londonderry
 Rod Stewart (ur. 1945) – brytyjski piosenkarz rockowy i popowy.

Formuła 1 
 Stewart Grand Prix – były brytyjski zespół i konstruktor Formuły 1, założony przez Jackiego Stewarta
 Stewart SF1 – samochód Formuły 1 (1997)
 Stewart SF2 – samochód Formuły 1 (1998)
 Stewart SF3 – samochód Formuły 1 (1999)

Okręty US Navy 
 USS Stewart (DD-13) – niszczyciel typu Bainbridge (1902-1919).
 USS Stewart (DD-224) – niszczyciel typu Clemson (1923-1946). 
 USS Stewart (DE-238) – niszczyciel eskortowy typu Edsall (1943-1947). Obecnie okręt muzeum w Galveston.

Zobacz też